Kristanto ist der Nachname der folgenden Personen:
 Handri Kristanto (* 1982), indonesischer Fußballschiedsrichter
 Ivan Kristanto, niederländischer Badmintonspieler